1983 Голяма награда на Европа е 1-вото за Голямата награда на Европа и четиринадесети кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 25 септември 1983 година на пистата Брандс Хетч във Великобритания.

Резултати

Бележки 
 БКВ: Без квалификационно време (не участва)

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа